Nome di due diversi comuni dello Schleswig-Holstein, in Germania:
Tangstedt (Pinneberg) – comune del circondario di Pinneberg
Tangstedt (Stormarn) – comune del circondario dello Stormarn